São João do Paraíso (Maranhão)
 São João do Paraíso (Minas Gerais)